NZC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Naval Air Station, Cecil (Florida), Stati Uniti